Saint-Amant (Montmoreau-Saint-Cybard), municipi francès al departament de Charente 
 Saint-Amant-de-Boixe, municipi francès al departament de Charente 
 Saint-Amant-de-Bonnieure, municipi francès al departament de Charente 
 Saint-Amant-de-Nouère, municipi francès al departament de Charente 
 Saint-Amant-Roche-Savine, municipi francès al departament del Puèi Domat 
 Saint-Amant-Tallende, municipi francès al departament del Puèi Domat 
 Cantó de Saint-Amant-de-Boixe, cantó francès al districte d'Angulema (departament de Charente) 
 Cantó de Saint-Amant-Roche-Savine, cantó francès al districte d'Embèrt (departament del Puèi Domat)
 Cantó de Saint-Amant-Tallende, cantó francès del districte de Clarmont d'Alvèrnia (departament del Puèi Domat) 
 Graves-Saint-Amant, municipi francès al departament de Charente